Juan Manuel (5. května 1282, Escalona – 13. června 1347) byl kníže z Villeny a spisovatel.

Život 
Byl vnukem krále Ferdinanda III. a Alžběty Štaufské, proslul svým hrdinstvím v bojích proti Maurům a především svou vzdělaností (patřil k největším učencům soudobého Španělska). Založil několik klášterů, kterým věnoval své poměrně početné spisy. Měly být v klášteře Peñafiel opsány do jedné velké knihy, ale dochovaly se z nich jen zlomky. Jeho texty, převážně s mravoučnou tematikou, patří k vrcholům španělské středověké prózy, byly přeloženy do mnoha jazyků.

Dílo 
Dochovala se především sbírka drobných povídek, podobenství a příhod Hrabě Lucanor (El conde Lucanor). Sbírka je spojena pozoruhodným rámcem - hrabě Lucanor klade svému rádci padesát otázek, převážně s etickou tematikou, rádce na každou z nich odpovídá drobným příběhem. Dalším dochovaným dílem je Spis o rytíři a zbrojnoši (Libro del Cavallero y del Escudero).

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Manuelové z Villeny
Kastilští infanti
Zakladatelé klášterů
Španělští spisovatelé
Narození 5. května
Narození v roce 1282
Úmrtí 13. června
Úmrtí v roce 1347
Muži